Kiwittsmoor (Hamburg), een straat in Hamburg
Kiwittsmoor (metrostation), een station van de Hamburgse metro